Quart se poate referi la:

 Quart, localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Girona
 Quart, comună în regiunea Valle d'Aosta, Italia